Bruin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bruin Hill (Idaho)
 Bruin Hill (Massachusetts)